Church of the Good Shepherd-Episcopal ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of the Good Shepherd-Episcopal (Berkeley, Kalifornien), NRHP-ID 86003361
 Church of the Good Shepherd-Episcopal (Blue Earth, Minnesota), NRHP-ID 80004257